Hotaru no Haka (conto) — conto semi-autobiográfico do autor Akiyuki Nosaka de 1967.
 Hotaru no Haka — filme japonês de animação lançado em 1988, dirigido por Isao Takahata.
 Hotaru no Haka (2005) — telefilme japonês lançado em 2005, dirigido por Toya Sato.
 Hotaru no Haka (2008) — filme japonês lançado em 2008, dirigido por Tarō Hyūgaji.

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de televisão